Slovo panoptikum (pānoptikón – složenina řeckého παν (pān, vše) a οπτικό (k vidění) může znamenat:

 panoptikum – sbírka zajímavých předmětů, rarit (např. voskové figuríny, anomálie lidského těla, apod).
 kabinet kuriozit
 Panoptikum (Osterwald), Píseň Panoptikum, Hazy-Osterwald-Sextetts (1959)
 Panoptikon Jeremyho Benthama, do kruhu uspořádané vězení, kde dozorce vidí vše
 Panoptikum (Voskovec–Werich), divadelní hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha (1935)
 Panoptikum (Molnár), divadelní hra Ference Molnára (1949)
 Panoptikum Hamburg, Muzeum voskových figurín v Hamburku
 Castans Panoptikum, bývalé panoptikum bratří Castanových v Berlíně
 Panoptikum (album), hudební album uskupení Panoptikum (Ivo Cicvárek, Žofie Kabelková a Marcel Kříž) z roku 2005
 Panoptikum (socha), skulptura v Plzni